Ravnište est un toponyme qui peut désigner :
Ravnište, un village de Serbie situé dans la municipalité de Brus, district de Rasina ;
Ravnište, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kučevo, district de Braničevo ;
Ramnishtë/Ravnište, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Viti/Vitina, district de Gjilan/Gnjilane (Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (Serbie).